Faszie steht für:
 Faszie, die Weichteil-Komponenten des Bindegewebes
 Faszie (Architektur), stufenförmige Verzierung am Gebälk antiker Tempel

Siehe auch:
 Fascia